A48, A 48 oder A-48 steht für:
 Junkers A 48, deutsches Leichtflugzeug

Autostraßen:
 Bundesautobahn 48, Autobahn in Deutschland
 Autoroute A48, Autobahn in Frankreich
 Autovía A-48, Autobahn in Spanien
 A48 road, Hauptstraße im Vereinigten Königreich

A48